Žiga Jeglič (API : ) (né le  à Kranj en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène.

Biographie

Carrière en club 
Après avoir joué en junior au HK MK Bled, il attaque sa carrière en 2007 au HK Jesenice dans la Ligue Slovène. La saison suivante, il découvre le championnat d'Autriche où l'équipe est également engagée. Son trio d'attaque qu'il compose avec le centre Rok Tičar et Robert Sabolič s'illustre lors de la campagne 2010-2011. En 2011, il signe au Södertälje SK
dans l'Allsvenskan, la deuxième division suédoise. Il y retrouve son compatriote Blaž Gregorc puis est rejoint par Sabolič.

Carrière internationale
Il représente l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace. Il participe à son premier championnat du monde en 2010 au cours duquel le sélectionneur John Harrington l'aligne avec Jan Urbas et Rok Tičar. Il termine meilleur pointeur de la division 1 groupe B. La Slovénie remporte la compétition et accède à l'élite mondiale. Il dispute les Jeux olympiques de 2018 mais il est suspendu le  après avoir subi un contrôle antidopage positif au fénotérol.

Trophées et honneurs personnels 
Championnat du monde
2010 : termine meilleur pointeur et meilleur assistant de la division 1 groupe B.
2010 : nommé meilleur attaquant de la division 1 groupe B.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004 || HK MK Bled || Slovénie Junior || 17|| 0|| 1|| 1|| 8|| || || || || 
|-
| 2004-2005 || HK MK Bled || Slovénie Junior || 16|| 2|| 3|| 5|| 10|| 2|| 0|| 2|| 2|| 24
|-
| 2005-2006 || HK MK Bled || Kärntner Elite Liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2005-2006 || HK MK Bled || Slovénie Junior || || || || || || || || || || 
|-
| 2006-2007 || HK MK Bled || Kärntner Elite Liga || 16|| 11|| 16|| 27|| 77|| 5|| 4|| 1|| 5|| 6
|-
| 2006-2007 || HK MK Bled || Slovénie Junior || 19|| 13|| 9|| 22|| 38|| 5|| 3|| 5|| 8|| 2
|-
| 2007-2008 ||HK Jesenice 2|| Državno Prvenstvo || 27|| 12|| 22|| 34|| 52|| 6|| 3|| 2|| 5|| 10
|-
| 2008-2009 ||HK Jesenice ||EBEL || 42|| 3|| 8|| 11|| 14|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009 || HK Jesenice || Državno Prvenstvo || 12|| 9|| 11|| 20|| 18|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010 ||HK Jesenice || EBEL || 54|| 9|| 13|| 22|| 46|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || HK Jesenice || Državno Prvenstvo || || || || || || 10|| 3|| 2|| 5|| 14
|-
| 2010-2011 ||HK Jesenice || EBEL || 54|| 14|| 40|| 54|| 69|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || HK Jesenice || Državno Prvenstvo || 4|| 1|| 3|| 4|| 0|| 4|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
| 2011-2012 ||Södertälje SK || Allsvenskan || 44|| 10|| 11|| 21|| 88|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Södertälje SK || Allsvenskan || 57|| 8|| 27|| 35|| 98|| 10|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2013-2014|| Ässät || Liiga || 32|| 2|| 2|| 4|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || ERC Ingolstadt || DEL || 11|| 4|| 5|| 9|| 18|| 19|| 4|| 11|| 15|| 6
|-
| 2014-2015|| HC Slovan Bratislava || KHL || 57|| 8|| 15|| 23|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| HC Slovan Bratislava || KHL || 60|| 7|| 18|| 25|| 24|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2016-2017|| HC Slovan Bratislava || KHL || 58|| 11|| 16|| 27|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 15|| 0|| 4|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 26|| 2|| 4|| 6|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| HC Slovan Bratislava || KHL || 32|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HC Zlín || Extraliga || 5|| 1|| 4|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || BK Mladá Boleslav || Extraliga || 33|| 10|| 20|| 30|| 3|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Fischtown Pinguins || DEL || 37|| 12|| 23|| 35|| 55|| 3|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2021-2022 || ERC Ingolstadt || DEL  ||  ||

Au niveau international

Roller in line hockey 
Il pratique le Roller in line hockey durant l'intersaison. Il est membre de la sélection de Slovénie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club

Statistiques internationales

Références

Voir aussi

Naissance à Kranj
Naissance en février 1988
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du HK Jesenice
Joueur du Södertälje SK
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Sportif suspendu pour dopage
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk